Schwangerbach peut désigner :
 Schwangerbach (Reyersviller), un écart de la commune de Reyersviller dans le département de la Moselle ;
 Schwangerbach (rivière), un ruisseau, affluent de la Schwalb et sous-affluent du Rhin, qui traverse cet écart.

Homonymie de toponyme